Мохелњице могу бити:

 Мохелњице (Шумперк), град у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Мохелњице (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република